Areiensi – abitanti di Areia
Areiensi – abitanti di Areias